Dicnemoloma är ett släkte av bladmossor. Dicnemoloma ingår i familjen Dicranaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga bladmossor
Dicnemoloma